Kozłowski (femenino: Kozłowska, plural Kozłowscy) es el duodécimo apellido más común de Polonia (76,657 personas en 2009). Puede hacer referencia a:

Brian Kozlowski, exjugador estadounidense de fútbol americano.
David Kozlowski, extenista estadounidense.
Dennis Kozlowski; empresario estadounidense, ex CEO de Tyco International.
Enrique Kozlowski; actor argentino, más conocido como Enrique Kossi. 
Glenda Kozlowski, periodista brasileña.
Kacper Kozłowski, atleta polaco.
Leon Kozlowski; arqueólogo polaco, primer ministro de su país de 1934 a 1935. 
Linda Kozlowski, actriz estadounidense.
Maciej Kozlowski, actor polaco.
Roman Kozłowski, paleontólogo polaco.

Referencias